O Shaheen Asmayee FC (ou Falcon of Asmayee ) é um time de futebol do Afeganistão. Eles jogam no Campeonato Afegão. No futebol nacional, o clube conquistou um recorde de quatro títulos da Premier League do Afeganistão. Eles são o único time que venceu 2 títulos consecutivos e são os atuais campeões, derrotando De Maiwand Atalan FC na final de 2017, por 2 a 1.

História 
O clube foi fundado em agosto de 2012 pela criação da Afghan Premier League e seus jogadores foram escolhidos através de um reality show chamado Maidan-E-Sabz (Campo Verde). O nome do clube se refere à montanha Asmayi em Cabul.

Em 2013, na segunda temporada da Liga Premier afegã, o Shaheen Asmayee FC venceu a Liga, derrotando Simorgh Alborz FC. Venceu por 3-1 na prorrogação. Todos os jogadores receberam medalhas por suas conquistas finais com fortes grupos de apoio em Cabul.

Cada equipe da Premier League representa uma região específica do Afeganistão. Shaheen Asmayee representa a capital, Cabul. O nome do clube vem do nome da língua Pashto de uma colina perto de Cabul - Asmayee.

Em 2014, Shaheen Asmayee derrotou o Oqaban Hindukosh por 3 a 2, em frente a uma multidão lotada no Estádio da AFA para se tornarem os Campeões de RAPL de 2014. Eles são o único time a ter conquistado títulos consecutivos e se tornaram campeões na Roshan Afghan Premier League quatro vezes, um número recorde de títulos.

Títulos 

  Campeonato Afegão: 5 (2013, 2014, 2016 e 2017)

Elenco

Referências 
http://www.afghanpremierleague.com/teams/shaheen-asmayee-0

Ligações externas 
 Campeonato Afegão - Site Oficial
 Febre de futebol toma conta dos afegãos

Clubes de futebol do Afeganistão
Clubes de futebol fundados em 2012